Hertl ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Hertl (* 1976), deutscher Fußballspieler
 František Hertl (1906–1973), tschechischer Solokontrabassist, Komponist und Dirigent
 Jan Hertl (1929–1996), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Michael Hertl (1926–2020), deutscher Dermatologe und Allergologe
 Tomáš Hertl (* 1993), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Haerdtl
 Härtel
 Härtl
 Hertel